Poiretia, genre de mollusques gastéropodes de la famille des Oleacinidae.
 Poiretia, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.
 Poiretia,  revue naturaliste du Maghreb.